Antoni Ostaszewski (1816–1883) – lekarz
 Antoni Ostaszewski (1896–1946) – lekarz pułku Strzelców Podhalańskich, major lekarz Wojska Polskiego
 Antoni Teodor Ostaszewski (1837–1909) – inżynier, budowniczy mostu we Włocławku, uczestnik powstania styczniowego